Due sorelle  (Kohlhiesels Töchter) – film del 1920 diretto da Ernst Lubitsch
Kohlhiesels Töchter – film del 1930 diretto da Hans Behrendt
Kohlhiesels Töchter – film del 1943 diretto da Kurt Hoffmann
Le figlie di Kolhlhiesel (Kohlhiesels Töchter) – film del 1962 diretto da Axel von Ambesser